

Geografia 

 Batavia – nome latino di Passavia, città della Baviera

 Batavia – antico nome di Giacarta

 Batavia – regione storica

 Batavia – città situata tra la Contea di DuPage e la Contea di Kane, Illinois
 Batavia – città della Contea di Jefferson, Iowa
 Batavia – city della Contea di Ontario, New York
 Batavia – town della Contea di Ontario, New York
 Batavia – capoluogo della Contea di Clermont, Ohio

 Batavia – città

Altro 
 Batavia – vascello olandese del XVII secolo